Zerlik ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Zerlik (1914–1986), österreichischer Pädagoge und Historiker sudetendeutscher Herkunft
 Otto Zerlik (1907–1989), sudetendeutscher Schriftsteller, Mundartdichter, Herausgeber und Volkskundler